Indonesië
 Karangbinangun (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Karangbinangun (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java